My Destiny (Kim English), een album uit 2006 van de Amerikaanse zangeres Kim English
 My Destiny (Leaves' Eyes), een ep uit 2009 van de Noorse symfonische metalband Leaves' Eyes
 My Destiny (Katharine McPhee), een single uit 2006 van de Amerikaanse zangeres Katharine McPhee
 My Destiny (Lionel Richie), een single uit 1992 van de Amerikaanse zanger Lionel Richie
 My Destiny (Yomo), een album uit 2008 van de Puerto Ricaanse zanger Yomo